Lemański – polskie nazwisko
 Jan Lemański – ujednoznacznienie
 Janusz Lemański – ujednoznacznienie
 Bartłomiej Lemański (ur. 1996) – polski siatkarz
 Ludwik Lemański (1809–1873) − powstaniec listopadowy, przedsiębiorca
 Romuald Marian Lemański – polski fizyk, profesor
 Wojciech Lemański (ur. 1960) − ksiądz katolicki, publicysta
 Wojciech Lemański (ur. 1963) – kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, aranżer

Przypisy